Ženská dvouhra Mubadala Abu Dhabi Open 2023 probíhala v první polovině února 2023. Do singlové soutěže abúzabského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráček. V roce 2022 se turnaj nekonal. Obhájkyní titulu z roku 2021, kdy se turnaj konal naposledy, byla světová dvojka  a úřadující šampionka australského majoru Aryna Sabalenková, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala druhá nasazená Belinda Bencicová, jež ve finále zdolala turnajovou osmičku Ljudmilu Samsonovovou za 2:48 hodiny po třísetovém průběhu 1–6, 7–6 a 6–4. Až čtvrtý vzájemný zápas tak švýcarská světová devítka dokázala vyhrát. V tiebreaku druhé sady přitom odvrátila tři mečboly. V probíhající sezóně si po triumfu na Adelaide International  připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo osmý singlový titul na okruhu WTA Tour a pátý v kategorii WTA 500 (včetně předchůdkyně Premier). Dvanáctým vítězným zápasem se posunula do čela statistiky výher v odehrané části sezóny. Bodový zisk posunul Samsonovovou na nové kariérní maximum, 15. místo žebříčku.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené 
  Claire Liuová
  Ysaline Bonaventureová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

WTA Tour 2023
Abu Dhabi Open
Sport ve Spojených arabských emirátech v roce 2023